Jean-Marie Zoellé ( à Sierentz -  à Bonn) est un homme politique français et maire de Saint-Louis dans le Haut-Rhin de 2011 jusqu'à sa mort en 2020 de la maladie à coronavirus 2019.

Politique 
Zoellé est nommé adjoint au maire en 1989, sous la direction de Jean Ueberschlag, le maire de Saint-Louis. Il le reste jusqu'en 2011, lorsque M. Ueberschlag démissionne et qu'il est élu à sa place au poste de maire.

Aux élections municipales de 2014, il est reconduit au poste suite avec 79.91 % des voix au premier tour, alors tête d'une liste divers droite. Cela constitue alors le meilleur score pour une ville de  ou plus en Alsace.

Le 15 mars 2020, Zoellé est réélu lors des élections municipales le 15 mars 2020 avec 84,03 % des voix exprimées au premier tour, avec un taux de participation de 24,09 %. Zoellé décrit alors le déroulement des élections locales comme une erreur au vu de la pandémie de COVID 19 en France, ayant préféré un report en octobre 2020.

Peu après, Zoellé tombe malade du coronavirus et est ensuite hospitalisé à Mulhouse du fait d'insuffisance respiratoire. Le 28 mars, il est transféré à l'hôpital St Petrus de Bonn, en Allemagne. Il y décède le 6 avril à l'âge de , des suites de la maladie.

Postérité 
Sa mort entraîne les réactions de Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin de Jean Rottner, président de la région Grand Est et Delphine Wespiser, ancienne Miss France. Des hommages lui sont également rendus sur les réseaux sociaux ainsi que par la ville de Saint-Louis.

La ville annonce qu'une cérémonie hommage sera tenue son honneur et se tiendra à la levée des mesures sanitaires. Celle-ci se tient le 3 juillet 2020 et réunit , dont son prédécesseur Jean Ueberschlag et le préfet du Haut Rhin, Laurent Touvet. Une plaque commémorative est apposée dans la salle où se tient l'hommage, celle-ci prenant également son nom en tant que Forum Jean-Marie Zoellé.

Vie privée 
Jean-Marie Zoellé avait une femme, Chantal, des enfants et des petits enfants.

Références 

Maire de Saint-Louis (Haut-Rhin)
Naissance en novembre 1944
Naissance dans le Haut-Rhin
Décès en avril 2020
Décès à Bonn
Décès à 75 ans
Mort de la maladie à coronavirus 2019 en Allemagne
Mort de la maladie à coronavirus 2019 en France